Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1980./81. je osvojila momčad Partizana iz Beograda.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. – 1991. 
 kosmagazin.com 
 Od Starog Placa do vrha Europe

1.B liga 

 Izvori: 
 kosmagazin.com

2. savezna liga

Zapad

Četvrti rang prvenstva

Hrvatsko prvenstvo 
Sudionici prvaci skupina Hrvatske lige. Ujedno i kvalifikacije za 2. saveznu ligu.

 Izvori: 
  Sinjska košarkaška bajka

Hrvatska liga - Jug 

 Izvori: 
 Sinjska košarkaška bajka

Peti i niži rangovi prvenstva

Međuopćinska liga Zagreb-Kutina-Sisak 
Igrano tijekom 1981. godine

 Izvori: 
 KK Maksimir, wayback arhiva

Izvori 
  

1980-81